|-
| 146501 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146502 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146503 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146504 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146505 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146506 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146507 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146508 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146509 - || || 19 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146510 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146511 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146512 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146513 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146514 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146515 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146516 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146517 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146518 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146519 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146520 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146521 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146522 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146523 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146524 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146525 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146526 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146527 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146528 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146529 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146530 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146531 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146532 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146533 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146534 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146535 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146536 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146537 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146538 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146539 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146540 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146541 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146542 - || || 25 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146543 - || || 21 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146544 - || || 26 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146545 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146546 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146547 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146548 - || || 28 de setembre de 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 146549 - || || 21 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146550 - || || 23 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146551 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146552 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146553 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146554 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146555 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146556 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146557 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146558 - || || 20 de setembre de 2001 || Powell || Powell
|-
| 146559 - || || 23 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146560 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146561 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146562 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146563 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146564 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146565 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146566 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146567 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146568 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146569 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146570 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146571 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146572 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146573 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146574 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146575 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146576 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146577 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146578 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146579 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146580 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146581 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146582 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146583 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146584 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146585 - || || 15 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146586 - || || 6 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146587 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146588 - || || 13 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146589 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146590 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146591 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146592 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146593 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146594 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146595 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146596 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146597 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146598 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146599 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146600 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6